Михаи́л Сама́рский:
 Самарский, Михаил Александрович (род. 1996) — российский писатель, блогер, общественный деятель.
 Самарский, Михаил Алексеевич (1927 — ?) — Герой Социалистического Труда.